

Cinema 
 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch – film del 1914 diretto da Harold Entwistle
 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch – film del 1919 diretto da Hugh Ford
 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch – film del 1934 diretto da Norman Taurog
 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch – film del 1942 diretto da Ralph Murphy

Letteratura 
 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch – romanzo di Alice Hegan Rice del 1902